Greatest Hits 3 è il titolo di numerose raccolte di brani di artisti musicali. Possibili varianti del titolo sono Greatest Hits III, Greatest Hits Volume 3, Greatest Hits Volume III, Greatest Hits Vol. 3 e Greatest Hits Volume Three.

 Greatest Hits Vol. 3 – raccolta delle Supremes del 1969
 Greatest Hits, Vol. 3 – raccolta di Johnny Cash del 1978
 Greatest Hits Vol. 3 – raccolta dei Cockney Rejects del 1981
 Greatest Hits Vol. 3 – raccolta di Elton John del 1987
 Greatest Hits III – raccolta dei Queen del 1999

Pagine correlate 
Greatest Hits (disambigua)
Greatest Hits, Vol. 1
Greatest Hits 2
Greatest Hits Live